Adelshofen (Ansbach) — município no distrito de Ansbach, Alemanha
Adelshofen (Fürstenfeldbruck) — município no distrito de Fürstenfeldbruck, Alemanha

Desambiguações de topônimos